WTA Тур 2008 () — элитный тур теннисистов-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2008 году он включал:
 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса);
 Олимпийские игры в Пекине, Китай;
 Финал мирового тура в Дохе, Катар;
 9 турниров 1-й категории;
 14 турниров 2-й категории;
 17 турниров 3-й категории;
 13 турниров 4-й категории;
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2008 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2008 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; ФМТ — Финал Мирового тура

Титулы по странам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; ФМТ — Финал Мирового тура

Рейтинг WTA 

* Место, занимаемое спортсменкой в конце тура 2007 ** Разница мест по итогам тура 2008

Чемпионская гонка 
Рейтинг «Чемпионской гонки» складывается из очков, которые получают теннисистки за своё выступление в турнирах WTA. Но в отличие от рейтинга WTA в начале каждого сезона они обнуляются. Восемь лучших спортсменок по итогам этого рейтинга получают право участвовать в Финале Мирового тура в конце сезона.

Жёлтым выделены теннисистки, которые обеспечили себе место в итоговом турнире 2008 года.

Красным выделена Мария Шарапова, занявшая 9-е место, которая могла принять участие в финале Мирового тура из-за травмы какой-либо соперницы. Но из-за травмы плеча Мария не участвовала в турнирах WTA с августа.

Синим выделены теннисистки, которые получили возможность участвовать в финальном турнире из-за травм первых восьми участниц.

Подробнее о Финальном Турнире года.

Первые ракетки 2008 года

Дебютные титулы 
  Катерина Бондаренко — Бирмингем
  Ализе Корне — Будапешт
  Сара Эррани — Палермо
  Александра Возняк — Станфорд
  Каролина Возняцки — Стокгольм
  Сорана Кырстя — Ташкент

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; ФМТ — Финал Мирового тура

Титулы по странам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры; ФМТ — Финал Мирового тура

Дебютные титулы 
  Катерина Бондаренко — Мельбурн
  Лига Декмейере — Винья-дель-Мар
  Алисия Росольска — Винья-дель-Мар
  Сорана Кырстя — Фес
  Анастасия Павлюченкова — Фес
  Ольга Говорцова — Стамбул
  Марина Эракович — Хертогенбос
  Ализе Корне — Будапешт
  Сара Эррани — Палермо
  Каролина Возняцки — Пекин
  Йоана Ралука Олару — Ташкент
  Ольга Савчук — Ташкент

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам

Титулы по странам

Дебютные титулы 
  Сунь Тяньтянь — Мельбурн

Изменения в календаре перед сезоном-2008

Выпали из календаря 
  J&S Cup.
  Acura Classic.
  Sunfeast Open.
  Открытый чемпионат Бангкока.

Новые турниры 
  Cachantún Cup.

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 ATP Тур 2008

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF